Pariskonventionen kan syfta på

Pariskonventionen för industriellt rättsskydd – ett av de första immaterialrättsliga traktaten från 
Pariskonventionen (miljö) – 1974 års konvention angående landbaserade källor till förorening av den marina miljön